Une martingale est une technique permettant d'augmenter les chances de gain aux jeux de hasard.
 Une martingale est une courroie destinée à limiter l’élévation de la tête du cheval.
 En calcul stochastique, une martingale est un type de processus aléatoire.
 Une martingale est une demi-ceinture dans le dos d'un vêtement.

 (Marine) La martingale est un gros cordage en double, une chaîne ou un câble, qui relie l'extrémité du beaupré à la base de celui-ci (au fronteau du gaillard d'avant) en passant par le clan inférieur de l'arc-boutant de martingale (ou arc-boutant de beaupré) - espar en bois ou métal gréé verticalement sous le beaupré - et qui vient ainsi raidir la martingale.
 La martingale est parfois considérée comme un haubanage de sous-barbe. 
 Sur de nombreuses constructions et dans de nombreuses lectures, le terme de martingale se confond avec celui de sous-barbe, qui elle, serait frappée sur le brion, le guibre ou taille-mer. 
 Sur les catamarans légers, elle représente une pièce permettant de répartir les efforts du poids du mât sur les coques et de maîtriser le cintrage des coques entre elles.

Voir aussi